Густав Ланге ():
 Ланге, Густав (1830—1889) — немецкий композитор
 Ланге, Густав (1861—1939) — норвежский скрипач